Hope Island ist der Name folgender Inseln:

in Antarktika:
 Hope Island (Antarktika)

in den Vereinigten Staaten:
 Hope Island (Cumberland County, Maine)
 Hope Island (Washington County, Maine)
 Hope Island (Rhode Island)
 Hope Island (Mason County, Washington)
 Hope Island (Skagit County, Washington)

in Australien:
 Hope Island (Queensland)

in Kanada:
 Hope Island (Ontario)
 Hope Island (British Columbia)

Hope Island steht für:
 Hope Island (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie aus den Jahren 1999 und 2000

Siehe auch:
 Insel der Hoffnung